Koksu (Begriff aus den Turksprachen mit der Bedeutung: „blaues Wasser“) bezeichnet mehrere Flüsse in Zentralasien:

 Koksu (Argut), Nebenfluss des Argut in der Republik Altai (Russland)
 Koksu (Wachsch), Nebenfluss des Wachsch in Tadschikistan
 Zufluss des Chorvoq in Usbekistan, siehe Koʻksuv
 Nebenfluss des Qaratal in Kasachstan, siehe Köksu

Koksu bezeichnet außerdem:

 Koksu (Tekes) (阔克苏乡), eine Gemeinde im Kreis Tekes des Kasachischen Autonomen Bezirks Ili im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, VR China
 Verwaltungsbezirk im Gebiet Almaty (Kasachstan), siehe Audany Köksu
 Siedlung im Gebiet Almaty (Kasachstan), siehe Köksu (Almaty)